La formula molecolare C20H25N3O può indicare:
 LSD
 Prodigiosina

Formule molecolari